А́дам Ба́лдых (, род. 18 мая 1986) — польский джазовый скрипач, композитор, продюсер. Сотрудничает с германским лейблом ACT.

Биография 
Родился в Гожуве-Великопольском. Балдич взял скрипку в возрасте 9 лет и начал учиться в музыкальной школе в Гожув-Велькопольски под руководством Гражины Василевской. В 14 лет дебютировал в джаз-клубе Pod Filarami родного города. Он является выпускником Института джаза и популярной музыки Академии музыки им. Кароля Шимановского. После обучения он получил стипендию для продолжения обучения в музыкальном колледже Беркли в Бостоне  . После обучения начал гастролировать с известными польскими и американскими музыкантами в Польше, Германии, Сербии , Англии, Финляндии , Венгрии , Испании, Франции, Индонезии и США .

Является одним из музыкантов, меняющих представление о джазовой скрипке как о «фоновом» инструменте, в том числе за счёт виртуозности и особого стиля игры.

Награды 
 2013: ECHO Jazz Award «International Artist of the Year Other Instruments/Violin», за альбом Imaginary Room
 2016: Золотой «Крест Заслуги»

Дискография

Сольные альбомы 
 2009: Storyboard
 2009: Damage Control
 2011: Magical Theatre
 2012: Imaginary Room (ACT)
 2014: The New Tradition (ACT), с Яроном Херманом (Yaron Herman)
 2015: Bridges (ACT), с Helge Lien Trio
 2017: Brothers (ACT), с Helge Lien Trio
 2019: Sacrum Profanum (Adam Bałdych Quartet)

Сотрудничество 
 2009: Balboo, с Петром Жачеком ()
 2009; A Tribute to Seifert, с Ярославом Щметаной ()
 2012: My History of Jazz (ACT), с Ийро Рантала
 2014: Anyone With A Heart (ACT), с Ийро Рантала

Примечания

Ссылки 
 Страница музыканта на сайте звукозаписывающей компании ACT Music

Композиторы Польши XXI века
Родившиеся в Гожуве-Велькопольском
Джазовые скрипачи
Джазмены Польши
Лауреаты премии Echo Jazz
Выпускники Музыкального колледжа Беркли